Christian é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Christian (Illinois)
Condado de Christian (Kentucky)
Condado de Christian (Missouri)

Desambiguação